Jordi Díaz Moreno (Badalona, 27 de enero de 1975) es un actor de cine y televisión catalán, conocido en Cataluña por haber interpretado el papel de Fede en la serie de TV3 El cor de la ciutat , y a nivel español por haber interpretado a Andrés de Cabrera en la serie histórica Isabel.

Biografía 
Interesado por la interpretación desde muy joven, mientras cursaba estudios primarios realizó obras de teatro con compañías amateurs, recitando también poemas y textos propios. Más tarde, trabajó en diversas actividades fuera de la interpretación, y se abrió camino como actor a través de agencias, castings y televisiones locales sin llegar a estudiar interpretación. Su primer papel importante fue el de Fede en la serie El corazón de la ciudad, en el que inicialmente debía realizar durante tres meses, que se convirtieron en cinco años. Aparte de su participación en la conocida serie de TV3 ha participado en otras obras de teatro, y ha realizado colaboraciones en programas como El Club en TV3 y en De 4 a 7 en Catalunya Ràdio, con Xavier Graset.

Televisión 
Ha participado en diversas producciones: 

 Makinavaja (1995)
 Laberinto de sombras (1998)
 Desde el balcón (2001)
 El corazón de la ciudad (2001-2009)
 La señora (2009)
 Los misterios de Laura (2011)
 Amar en tiempos revueltos (2011)
 Isabel (2011-2014)
 Mario Conde, los días de gloria (2013)
 39+1 (2014)
 El método Grönholm (2015)

Films 
Ha participado en las siguientes largometrajes: 

 Fumata blanca (2002)
 Llaços trencats (2008)
 És quan dormo (2010)

Cortometrajes 
Ha participado en los siguientes: 

 Ausencias (2001)
 Fácil (2009)
 Chorreo. La gran bomba del 2 a 6 (2010)

Referencias 

Personas vivas
Nacidos en Barcelona
Nacidos en 1975
Actores de España del siglo XXI